Moss steht für:
 Moss, Kommune in Norwegen
 Moss (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Moss FK, norwegischer Fußballverein
 Moss (Band), englische Drone-Band
 Moss (Automarke), ehemalige britische Automarke
 Moss Sanctuary, US-Schutzgebiet
 Moss (Computerspiel), ein Virtual-Reality-Videospiel
 Moss (Bäckerei), in Aachen, gehört zu Haus der Bäcker

Geografische Objekte:
 Moss Braes, Böschungen auf Signy Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Moos-Inseln. Inseln vor der Danco-Küste des Grahamlands, Antarktika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Moss (Idaho)
 Moss (Kalifornien)
 Moss (Louisiana)
 Moss (Mississippi)
 Moss (Tennessee)
 Moss (West Virginia)
 Moss Lake (Unincorporated Community, Louisiana), Unincorporated Community in Calcasieu Parish, Louisiana
 Moss Lake (Cooke County, Texas), Unincorporated Community in Cooke County, Texas

MOSS steht als Abkürzung für:
 Microsoft Office SharePoint Server, ein Portalserver, siehe SharePoint #Microsoft SharePoint Server
 Mini-One-Stop-Shop, ein Besteuerungsverfahren für elektronische Dienstleistungen

Siehe auch:
 Mosse
 Mos

Abkürzung